Saint-Alexandre puede hacer referencia a diversos lugares en países francófonos:

( Quebec) 
Saint-Alexandre, municipio de Montérégie Este.
Saint-Alexandre-de-Kamouraska, municipio de Bas-Saint-Laurent.
Saint-Alexandre-des-Lacs, municipio de parroquia de Bas-Saint-Laurent.

Saint-Alexandre, comuna de Gard.